Хилде́н () — шведская фамилия. Известные носители:

  (1905—1993) — финская предпринимательница и меценат.
 Хилден, Юкка (род. 1980) — финский шоу-мен, каскадёр.